Ondřej Mihálik – calciatore ceco
Vojtech Mihálik – poeta e politico slovacco